Mastiff
 Tadiran Mastiff
 MRAP Mastiff